Александр Войтюк:
 Войтюк, Александр Ростиславович (род. 1965) — советский и украинский футболист, защитник, тренер.
 Войтюк, Александр Аркадьевич (род. 1980) — российский артист балета и педагог.